Луиза Мария Гонзага (, ; * 18 август 1611, Париж, Франция; † 10 май 1667, Варшава, Полша) е принцеса от италианския род Гонзага. Чрез брак с двама полски крале, Владислав IV Васа и Ян II Кажимеж, тя е кралица на Полша под името Людовика Мария (1644 – 1667), велика княгиня на Литва, също така до 1660 г. титуларна кралица на Швеция.

Биография 
Дъщеря е на Карло I Гонзага (херцог на Мантуа) и неговата съпруга Катерина Лотарингия-Гиз (* 1585; † 18 март 1618).

На 5 ноември 1645 г. тя се омъжва в Париж за Владислав Васа per procurationem, при което годеникът е представен от неговия брат Ян II Кажимеж. Тя сменя името си с Людовика Мария. Истинската сватба се състои на 10 март 1646 г. във Варшава.

Две години по-късно, на 20 май 1648 г., Луиза Мария Гонзага става вдовица. Братът на умрелия, Владислав IV Васа, е избран за следващия крал на Полша и се жени за нея на 30 май 1649 г. На 10 май 1667 г. Луиза Мария Гонзага умира във Варшава и е погребана във Вавел в Краков.

Тя се меси активно в политиката, основава през 1652 г. първия полски вестник, Merkuriusz Polski Ordynaryjny и през 1654 г. основава първия полски манастир на Салезианките. Няма деца.

Източници 
 Zofia Libiszowska, Królowa Ludwika Maria. Warszawa, 1985.
 Bożena Fabiani, Warszawski dwór Ludwiki Marii. Warszawa, 1976.

Полски кралици
Гонзага
Погребани във Вавелската катедрала
Италианска аристокрация
Италианки
Жени